Orfeas (griechisch Ορφέας) ist

 der neugriechische Name des antiken Sängers Orpheus
 der Name einer ehemaligen Gemeinde in der griechischen Präfektur Evros, siehe Orfeas (Gemeinde)